Дми́трий Константи́нович Завали́шин (родился 13 апреля 1967 года, Москва) — российский программист, автор концепции ОС Фантом, организатор и член программного комитета конференции OS Day, основатель группы компаний DZ Systems (компании Digital Zone, e-Legion, Aprentis, DZ Outstaff), IT-предприниматель, создатель системы Яндекс-гуру, положенной в основу современного сервиса Яндекс-маркет.

Биография 
В 1990—2000 годах принимал активное участие в создании российских сегментов сетей Фидонет и Интернет (Релком). Обеспечил прозрачное взаимодействие этих сетей, стал первым координатором, который занимался эхо-конференциями, и организовал первый в России backbone, который структурировал их работу. Выступил с инициативой создания так называемой «Зоны 7» — выделения России в самостоятельную единицу верхнего уровня, что обеспечило бы «сетевой суверенитет» отечественного сектора Фидо (идея не поддержана российским сообществом пользователей сети).

С 11 августа 1997 года по, примерно, 2002 год издавал онлайн-журнал «dz online», «одно из старейших и авторитетнейших технологических изданий в русском Интернете». В 2000 году издание было продано компании Яндекс и вошло в её состав. В 2003 году с уходом Дмитрия Завалишина из Яндекса выпуск онлайн-журнала был прекращён.

В 2000—2004 годах отвечал за проектирование, разработку и развитие портала компании «Яндекс». Разработал основные принципы функционирования портала, внедрив инновационную для того времени технологии сборки сайта через интеграционную шину. Был автором отдельных проектов Яндекса — «Яндекс. Лето», «Яндекс. Пиво» и пр. Создал службу помощи в выборе товаров интернет-магазинов «Яндекс. Гуру», ставшую после слияния с площадкой «Яндекс. Покупки» основой для формирования сервиса «Яндекс.Маркет».

В январе 2006 года совместно с Кириллом Готовцевым создал компанию Digital Zone, специализирующуюся на разработке высокотехнологичного программного обеспечения, оптимизированного под большую нагрузку и/или требующего проведения значительных исследовательских работ и внедрения «ноу-хау».

В 2009 году объявил о начале разработки уникальной (то есть — не являющейся концептуальной копией Unix/Windows) операционной системы Фантом (ОС Фантом), базирующуюся на принципе ортогональной персистентности. В 2017 году Digital Zone и Университет Иннополис объявили о сотрудничестве в области развития ОС Фантом. В планах ее портирование на машины, оборудованные отечественным процессором Эльбрус. В настоящий момент университет Иннополис подготовил основную версию операционной системы. В течение 2022 года планируется релиз версии ОС Фантом на базе ядра Genode.

В 2013 году приобрёл контрольный пакет в компании e-legion и объявил о создании холдинга DZ Systems. В настоящий момент в холдинг входят компании Digital Zone, e-Legion, Aprentis, DZ Outstaff, подразделения DZ Systems находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.

В 2014 году инициировал создание Российской конференции по разработке операционных систем и инструментального ПО OS Day. Являлся членом программного комитета OS Day с 2014 по 2022 год.

В 2017 году Дмитрий Завалишин стал ведущим собственной передачи на «Радио Медиаметрикс» DZ Online. Снял цикл видеоинтервью про цифровую трансформацию. Кроме «Радио Медиаметрикс», интервью публиковались в виде расшифровок в различных изданиях, например, vc.ru.

Хобби 
Музыкант (гитара, клавишные), композитор, аранжировщик. Записал несколько альбомов собственной инструментальной музыки. Последние альбомы «Fairy Tales» и «Land of Snow» вышли в электронной форме.

На праздновании 15-летия компаний Digital Zone и e-Legion играл в составе рок-группы композиции Pink Floyd, «Машины времени» и др.

Примечания

Ссылки 
 dzsystems.com  — Официальный сайт группы компании DZ Systems
 dz.ru  — Официальный сайт компании Digital Zone
 e-legion.ru  — Официальный сайт компании e-Legion
 aprentis.ru  — Официальный сайт компании Aprentis
 Компютерра. Беседа Дмитрия Завалишина с Давидом Яном 
 SeoPult.TV. Биография ДЗ, от бывшего будущего электронщика до главы холдинга DZ Systems 
 PCWEEK. Дмитрий Завалишин и Антон Чижов создают новую ИТ-компанию 
 Русская планета. Разработка российской ОС, комментарии Дмитрия Завалишина 
 REGNUM. Вторая волна e-commerce в России. Интервью с Дмитрием Завалишиным 

Программисты России
Участники Фидонета
Персоналии:Яндекс